Biały Tygrys, White Tiger
 Biały tygrys – jeden z wielu wariantów ubarwienia tygrysa
 Biały Tygrys – stworzenie z mitologii chińskiej
 Czołgista kontra „Biały Tygrys” (Tankist, ili „Biełyj tigr”) – powieść Ilji Bojaszowa z 2008
 Biały Tygrys (The White Tiger) – powieść Aravinda Adigi, która zdobyła nagrodę Bookera
 The White Tiger – amerykański film z 1923
 Biały Tygrys (Белый тигр) – rosyjski film z 2012, ekranizacja powieści Bojaszowa
 Biały Tygrys (The White Tiger) – indyjski film z 2021, ekranizacja powieści Adigi
 White Tiger – amerykański zespół muzyczny